Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2016/17 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2016/17 wurde in jener Saison zum 27. Mal ausgetragen. Die Saison umfasste sieben Stationen in Asien und Europa. Sie begann am 16. Dezember 2016 in Klingenthal und endete am 14. März 2017 in Nischni Tagil.

Teilnehmende Nationen

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2016/17

Weblinks 

2016/17
Wintersport-Continental-Cup 2016/17